

Cinema
Il compromesso (The Arrangement) – film statunitense del 	1969 diretto da Elia Kazan
Indagine pericolosa (The Arrangement) – film statunitense del 1999 diretto da Michael Ironside

Letteratura
Il compromesso (The Arrangement) – romanzo di Elia Kazan

Musica
The Arrangement – album di Ryūichi Sakamoto del 1990

Televisione
The Arrangement – serie reality statunitense trasmessa dal 2010 su Logo
The Arrangement – serie televisiva statunitense trasmessa dal 2017